Олтень () — комуна в Румунії, у повіті Телеорман.
 Олтень () — село в Румунії, у повіті Телеорман. Адміністративний центр комуни Олтень.
 Олтень () — село в Румунії, у повіті Констанца. Входить до складу комуни Індепенденца.
 Олтень () — село в Румунії, у повіті Вранча. Входить до складу комуни Виртешкою.
 Олтень () — село в Румунії, у повіті Димбовіца. Входить до складу комуни Лучієнь.
 Олтень () — село в Румунії, у повіті Димбовіца. Входить до складу комуни Улієшть.
 Олтень () — село в Румунії, у повіті Прахова. Входить до складу комуни Тейшань.
 Олтень () — село в Румунії, у повіті Вилча. Входить до складу комуни Бужорень.
 Олтень () — село в Румунії, у повіті Алба. Входить до складу комуни Римец.
 Олтень () — село в Румунії, у повіті Ковасна. Входить до складу комуни Бодок.
 Олтень () — село в Румунії, у повіті Ілфов. Входить до складу комуни Клінчень.